Milandre ist der Familienname folgender Personen:

 Louis-Toussaint Milandre, französischer Komponist

Siehe auch:
 Grotte de Milandre, Karsthöhle in der Gemeinde Boncourt im Kanton Jura